John McCarthy – informatico statunitense
John McCarthy – calciatore statunitense
John McCarthy – compositore canadese